Сібаяма (Ібаракі)
Сібаяма (Сайтама)
Сібаяма (Тіба)